Ругельда — село в Шамильском районе Дагестана. Административный центр сельского поселения «Сельсовет „Ругельдинский“».

Географическое положение 
Расположено в 14 км к югу от районного центра села Хебда, на правом берегу реки Квенишор.

Население

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Шамильского района